Гран-при Китая 2011 года (официально VIII Chinese Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла с 15 по 17 апреля 2011 года на Международном автодроме Шанхая и стала третьей гонкой сезона 2011 Формулы-1. В гонке приняли участие сразу шесть победителей Гран-при Китая: Баттон, Феттель, Хэмилтон, Шумахер, Алонсо и Баррикелло, причём только последний не является чемпионом. Примечательно, что никому не удавалось до этой гонки выигрывать данный Гран-при более одного раза. Льюис Хэмилтон стал первым в истории этого этапа гонщиком, который выиграл во второй раз.

События перед Гран-при 

14 февраля компания Pirelli объявила, что на первые четыре этапа Формулы-1 командам будут предоставлены покрышки жесткого и мягкого типов. Выбор такого варианта вместо поставки среднего и сверхмягкого типов итальянцы объяснили заботой о безопасности гонщиков — дело в том, что на предсезонных тестах многие гонщики жаловались на сильный износ, и, как следствие, резкое изменение характеристик более мягких составов шин.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 График покруговки
 Сравнение гонщиков
 Статистика обгонов

Гран-при Китая
2011 год в Шанхае
Спорт в Китае в 2011 году